Balaenanemertes är ett släkte av slemmaskar. Balaenanemertes ingår i familjen Balaenanemertidae.

Balaenanemertes är enda släktet i familjen Balaenanemertidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Slemmaskar
Balaenanemertes